Vilém Arnošt Sasko-Výmarsko-Eisenašský (Wilhelm Ernst Karl Alexander Friedrich Heinrich Bernhard Albert Georg Hermann; 10. červen 1876 – 24. duben 1923) byl v letech 1901 až 1918 poslední velkovévoda sasko-výmarsko-eisenašský. Pocházel z výmarské větve rodu Wettinů.

Byl nejstarším synem dědičného velkovévody Karla Augusta a jeho ženy Pavlíny. Následníkem trůnu se stal v roce 1894 po smrti otce.

Dědic nizozemského trůnu 
Podle ústavy nizozemského království byl Vilém Arnošt prvním v následnictví nizozemského trůnu po královně Vilemíně jako vnuk princezny Žofie Oranžsko-Nasavské, dcery Viléma II. V Nizozemsku byla na začátku 20. století z obava z německého vlivu či nějaké formy spojení s Německem popř. anexe. Proto se někteří právníci snažili změnit ústavu tak, aby byl Vilém Arnošt vyloučen z následnictví. Další možností bylo, že by si Vilém a jeho potomci museli v případě smrti královny Vilemíny vybrat mezi nizozemským a výmarsko-eisenašským trůnem. Problém vyřešilo narození princezny Juliány v roce 1909, což zmenšilo šance členů rodu Wettinů na nizozemský trůn. Novela nizozemské ústavy z roku 1922 je vyloučila z následnictví trůnu úplně jelikož ho omezila pouze na potomky královny Vilemíny.

Rodina 
30. dubna 1903 se v Bückeburgu poprvé oženil, a to princeznou Karolínou z Reussu, dcerou knížete Jindřicha XXII. z Reussu. Manželství zůstalo bezdětné a skončilo smrtí Karolíny v roce 1905.

21. ledna 1910 v Meiningenu se Vilém Ernst podruhé oženil s princeznou Feodorou Sasko-Meiningenskou. Měli spolu čtyři děti:
 Sophie Luisa Adelheid Marie Olga Carola, (1911–1988)
 Karl August Wilhelm Ernst Friedrich Georg Johann Albrecht, (1912–1988)
 Bernhard Friedrich Viktor, (1917–1986)
 Georg Wilhelm Albert Bernhard	, (*24. listopad 1921)

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1876
Narození 10. června
Narození ve Výmaru
Úmrtí v roce 1923
Wettinové
Saští vévodové
Panovníci svržení za první světové války
Muži
Protestantští panovníci